Железно — деревня в центральной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Туготинская волость».

Расположена в 14 км к западу от города Порхов и в 7 км к северо-востоку от волостного центра Туготино.

Численность населения составляет 11 жителей (2000 год).

География 
Расположена в 14 км к западу от города Порхов и в 7 км к северо-востоку от волостного центра Туготино на реке Узе. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 3,42 км.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района